Meteor kan være:
 Meteor – et stjerneskud
 Meteor (jonglering) – et jongleringsredskab
 Gloster Meteor – Britisk jetfly, udviklet under 2. verdenskrig